Kuenzer oder Künzer ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Künzer-Riebel (* 1954), deutsche Autorin und Begründerin der Initiative REGENBOGEN
 Dominikus Kuenzer (1793–1853), deutsches Mitglied der Nationalversammlung
 Franz Künzer (1819–1881), Theologe, Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Franz Künzer (Verwaltungsjurist) (1864–1947), deutscher Verwaltungsjurist und Abgeordneter in Preußen
 Hermann Emil Kuenzer (1872–1946), Oberst a. D., Reichskommissar, Ministerialdirektor im Reichsinnenministerium
 Hugo Joseph Eduard Künzer (1829–1888), Gymnasialprofessor in Marienwerder
 Karl Kuenzer (1790–1840), badischer Oberamtmann
 Maria Hochgruber Kuenzer (* 1958), Südtiroler Politikerin
 Nia Künzer (* 1980), deutsche Fußballspielerin
 Richard Kuenzer (1875–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Wilhelm Künzer (1919–2011), deutscher Mediziner und Hochschullehrer